„Wasted” – singel Def Leppard (1979)
 „Wasted” – singel Carrie Underwood (2007)
 „Wasted” – singel Margaret (2014)